Le mot Chicacha ou Chickasaw peut désigner:
Le peuple Chicacha
Le Chicacha, la langue parlée par le peuple éponyme

Plusieurs villes ou comtés des États-Unis:
Chickasaw (Alabama)
Chickasaw (Ohio)
Plusieurs comtés des États-Unis portent le nom de Comté de Chickasaw